Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. Народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола (1980).

Биография 
Родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. Родители Дмитрий Семёнович и Валентина Ивановна были рабочими родом из Чеховского района Московской области.

С детства мечтал о профессии клоуна. В течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно. В 1963 году поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника; работал в типографии «Молодая гвардия». Однако продолжал быть верен своей детской мечте и по вечерам занимался в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1967 году стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. На заключительном концерте Всесоюзного смотра, проходившем в Цирке на Цветном бульваре, Юрий Куклачёв был отмечен специалистами и наконец-то приглашён в Государственное училище циркового и эстрадного искусства; педагогом группы был клоун Николай Кисс. В 1971 году Куклачёв окончил цирковое училище по специальности «клоун-пародист-акробат» и стал артистом Союзгосцирка, в котором проработал до 1990 года. Цирковой образ Куклачёва — простодушный и лукавый клоун-скоморох, человек из народа в стилизованной русской рубахе. Сначала работал под псевдонимом Василёк.

Куклачёв ищет свою «изюминку», то, что будет отличать его от других цирковых артистов — и в середине 1970-х годов в его выступлениях впервые появляется домашняя кошка. Кошки считаются животными, крайне сложно поддающимися дрессировке — её практически невозможно заставить делать то, чего она делать не хочет. Для того чтобы добиться результата в работе с кошками, нужно обладать знанием их повадок, терпением, умением отмечать и учитывать индивидуальные возможности каждого животного и с помощью позитивной мотивации активизировать их. По словам самого Куклачёва, к работе с кошками он пришёл случайно: однажды на гастролях он подобрал бездомного котёнка, которого забрал домой и назвал Кутька. Наблюдая за повадками кота, Куклачёв решил попробовать научить его цирковым трюкам. Однажды, придя с работы домой, Юрий Куклачёв обнаружил Стрелку — ещё одну кошку, появившуюся в доме Куклачёвых — спящую в кастрюле. Клоун несколько раз вытаскивал её из кастрюли, но та упорно залезала вновь на своё любимое место. Куклачёву пришло в голову на основе такого поведения питомца создать цирковой номер, который он назвал «Кот и повар» (название отсылает к одноимённой басне И. А. Крылова). Позже животная труппа Куклачёва пополнилась ещё одной кошкой — Ромашкой — и мальтийской болонкой по кличке Паштет. Это позволило создать новые номера с участием нескольких животных.

Номера с дрессированными кошками принесли Куклачёву всесоюзную известность; вскоре его стали отправлять и на зарубежные гастроли. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1984 году Юрий Куклачёв оканчивает театроведческий факультет Государственного института театрального искусства. В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».

В 1990 году мэрия Москвы передаёт Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв» на Кутузовском проспекте, и 23 февраля 1990 года там открывается частный театр кошек (первоначальное название — «Кэт хауз», позднее — «Театр кошек Куклачёва»). Это первый театр кошек в мире; кроме кошек, в репризах участвуют и собаки. В 1994 году Юрий Куклачёв был награждён орденом Дружбы. В 2005 году Театр кошек Куклачёва получил статус государственного. За долгие годы карьеры Юрием Куклачёвым поставлены такие спектакли как: «Похитители кошек», «Принц Щелкунчик и Крысиный король», «Кошки из Вселенной», «Королева кошек», «Цирк в моём багаже», «Кошки, клоуны и любовь», «Мои любимые кошки», «Кот в сапогах», «Олимпиада кота Бориса», «Кошкин дом», «Ледяная фантазия» и многие другие.

С 2016 по 2021 год являлся членом Общественного совета при ФСИН России.

Юрий Куклачёв — основатель образовательного проекта «Школа доброты», в рамках которого разработаны методические пособия для занятий с детьми в начальных классах и проводятся детские культурно-образовательные и развлекательные мероприятия под названием «Уроки доброты». Юрий Куклачёв регулярно проводит «Уроки доброты» в школах, детских учреждениях и даже в детских исправительных учреждениях в разных городах России. В 2005 году семьёй Куклачёвых был основан Региональный общественный фонд содействия культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Ю. Д. Куклачёва.

Награды 
 1976 — Золотая корона клоунов (Канада) и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма»
 1976 — посол доброй воли (Канада)
 1977 — почётный член клоунов Америки
 1980 — премия Ленинского комсомола — за большие достижения в области оригинального жанра циркового искусства
 14 февраля 1980 — Заслуженный артист РСФСР
 1981 — премия «Золотой Оскар» (Япония)
 1985 — приз «Серебряный клоун» на Международном конкурсе артистов цирка в Монте-Карло
 9 июня 1986 — Народный артист РСФСР
 17 декабря 1994 — Орден Дружбы — за заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами
 2008 — Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Детская книга» за серию книг «Уроки доброты».
 2011 — Почётный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ)
 2012 — Почётный профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ)
 9 сентября 2019 — Орден Почёта — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Семья 
Отец — Дмитрий Семёнович Куклачёв. Мать — Валентина Ивановна Куклачёва.

Жена — Елена Исааковна Куклачёва (Гурина; род. 4 января 1948 в Москве). Юрий Куклачёв познакомился с будущей супругой в 1970 году, ещё будучи студентом циркового училища; Елена Гурина была танцовщицей, занималась в Студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Вскоре они поженились, Елена Куклачёва стала ассистировать мужу на выступлениях; в настоящее время работает в Театре кошек.

Старший сын Дмитрий Юрьевич Куклачёв родился 5 августа 1975 года в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в 1994 году и режиссёрский факультет ГИТИСа в 2002 году. В 2009 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Артист и первый заместитель художественного руководителя Театра кошек. Жена Дмитрия Куклачёва Марина также работает в Театре кошек, почётный деятель искусств города Москвы.

Дочь Екатерина Юрьевна Куклачёва родилась 18 ноября 1980 года в Москве. В 2003 году окончила Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина. Главный художник, заместитель художественного руководителя по общим вопросам Театра кошек Куклачёва, рисует кошек.

Младший сын Владимир Юрьевич Куклачёв родился в 1983 году в Москве. Окончил Академию балета (класс П. Е. Корогодского), работал солистом Балетного театра Панова в Израиле. После окончания карьеры танцовщика работает артистом в Государственном театре кошек Куклачёва в Москве.

Фильмография 

  — Дикий Гаврила — дрессировщик кошек (не указан в титрах)
  — С улыбкой доброй… (документальный; Лентелефильм)
  — Комсомол, любовь и весна (документальный)
  — А также цирк (документальный)
  — Кот и клоун (документальный)
  — Выше Радуги (художественный) — Иван Иванович
  — Микко из Тампере просит совета (художественный; СССР — Финляндия) — ''камео
  — Только кошки (документальный)

Ведущий на радиостанциях 
 с 1 сентября 2013 года по 20 мая 2014 года — ведущий программы «Школа доброты Юрия Куклачёва» на Детском радио. Программа продолжила вещание 17 января 2015 года в 11:00.
 с 7 сентября 2014 года — третий ведущий рубрики «Школа доброты Юрия Куклачёва» на Детском радио в программе «Семейный доктор».

Книги 

 Школа доброты
 Уроки доброты
 Юрий Куклачёв и его 120 кошек
 Друзья мои кошки
 Килька, Стрелка, Ромашка и клоун Юрашка
 Кошки в Париже
 Самый обычный сундучок
 Кошкин дом
 Духовная кулинария

Примечания

Литература 
 
 Росин, Александр. Клоун без грима. Глава восьмая Юрий Куклачёв // Библиотека журнала «Флорида» − 2012 г.

Ссылки 
 
 
 Уроки доброты Юрия Куклачёва Кошки, дети и доброта
 
 

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Руководители театров
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»
Члены Общественного совета при ФСИН России
Почётные деятели искусств города Москвы